SCS steht für:
 Sagrado Corazon Señor, auch: Tadtad, Kopfjäger auf den Philippinen
 Sodium Coco Sulfate, deutsch Natriumcocosulfat, ein anionisches Tensid
 SCS Software, tschechischer Softwareentwickler
 Self-contained Systems, ein Architekturmuster der Informationstechnik
 Shopping City Süd, ein Einkaufszentrum in der Nähe von Wien
 Shopping City Seiersberg, ein Einkaufszentrum in der Nähe von Graz
 Shortest Common Superstring
 Single-crystal silicon, siehe Silicium #Halbleitersilicium 
 Société Cynologique Suisse bzw. Società Cinologica Svizzera, siehe Schweizerische Kynologische Gesellschaft
 Society for Classical Studies, US-amerikanische Vereinigung für Altertumswissenschaften
 Special Collection Services, eine geheime Nachrichtenorganisation verschiedener US-Geheimdienste, siehe National Security Agency # Die geheime Nachrichtenorganisation SCS
 Spinal Cord Stimulation, eine Form der Schmerztherapie, siehe Rückenmarkstimulation
 Staefa (Stäfa) Control System, ehem. Schweizer Unternehmen für Regelungstechnik (heute integriert in Siemens)
 Stock and Commodity Services, später Banque SCS Alliance, heute CBH Compagnie Bancaire Helvétique, Schweizer Privatbank
 Supply Chain Security, siehe Sicherheit in der Lieferkette
 Soil Conservation Service, ehemaliger Name des National Resources Conservation Service bis 1994

scs steht für:
 North Slavey (auch: Sahtu; ISO-639-3-Code), eine der athapaskischen Sprachen

Abkürzung